peut faire référence à :

Musique
Code Black (né en 1987), un producteur et disc jockey de hardstyle australien.

Cinéma/Télévision

Code Black, une série télévisée américaine diffusée entre 2015 et 2018.

Voir aussi
Code::Blocks